Die Prinzen er et tysk a cappella-popband oprettet i 1987 og kommer fra Leipzig. Deres tekster er ofte humoristiske med en tand kritik af den tyske regering og politik. Gruppen har vundet adskillige musikpriser, primært i Tyskland.

Deres debutalbum Das Leben ist grausam fra 1991 nåede #5 på den tyske albumhitliste. Singlen "Millionär" nåede hitlister i både Tyskland, Østrig og Schweiz. Musikvideoen var en del af tysk-bøgerne Komm Mit og Stationen.

Flere af gruppens album er også blevet udgivet i a cappella-versioner.

Diskografi

Albums

Singler

Referencer 

Musikgrupper fra Tyskland
Musikgrupper fra 1987
A cappellagrupper